Makkarasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Makkarasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,64), 
 Makkarasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 29,11), 
 Makkarasaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Makkarasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Makkarasaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Makkarasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Makkarasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,51), 
 Makkarasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Makkarasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,58), 
 Makkarasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 

Robotskapade Finlandförgreningar